Rotkäppchen steht für:

 Rotkäppchen, Märchen der Brüder Grimm (1812)
 Rotkäppchen (1953), BRD-Märchenverfilmung von Fritz Genschow
 Rotkäppchen (1954), BRD-Märchenverfilmung von Walter Janssen
 Rotkäppchen (1962), DDR-Spielfilm von Götz Friedrich
 Rotkäppchen (1995), Zeichentrickfilm von Toshiyuki Hiruma
 Rotkäppchen (2005), deutscher Märchenfilm von Klaus Gietinger in der ZDF-Reihe Märchenperlen
 Rotkäppchen-Wege zum Glück (2006), erster Film der Fernsehreihe Die Märchenstunde
 Rotkäppchen (2012), deutscher Märchenfilm von Sibylle Tafel in der ARD-Reihe Sechs auf einen Streich
 Rotkäppchen (Rose), Beetrose
 Rotkäppchen Sektkellerei, deutsches Unternehmen
 Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien, deutsches Unternehmen
 Rotkäppchen, deutsche Panzerabwehrrakete im Zweiten Weltkrieg, siehe Ruhrstahl X-7
 eine Käsemarke der Peter Jülich GmbH
 einen Mitarbeiter der Zugaufsicht

Siehe auch:
 Die Rotkäppchen-Verschwörung, US-amerikanischer Computeranimationsfilm (2005)
 Rotkäppchen und der böse Wolf, Roman von Agatha Christie
 Rotkäppchen und der Wolf, deutscher Märchenfilm von Fritz Genschow (1937)
 Tatort: Rotkäppchen, eine Tatort-Folge des MDR (2003)
 Rotkäppchen: Eine Erzählung von Blut und Tod, ein deutscher Kurzfilm von Florian v. Bornstädt und Martin Czaja (2013)

bg:Червената шапчица (пояснение)
cy:Little Red Riding Hood
en:Little Red Riding Hood (disambiguation)